L.Liu kan som auktorsförkortning betyda:

 Li Liu
 Liang Liu

Robotskapade auktorsförkortningar